Kutzenhausen puede referirse a:

Kutzenhausen, una comuna francesa del departamento de Bajo Rin;
Kutzenhausen, una localidad alemana del distrito de Augsburgo en Baviera.